Moorgraben ist ein Gewässername:

 Eppendorfer Moorgraben, rechter Zufluss des Inselkanals neben der Alster in Groß Borstel, Hamburg
 Großer Moorgraben, linker Zufluss des Landgrabens (zur Leibi, zur Donau) bei Finningen, Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Kleiner Moorgraben, rechter Zufluss des Schwarzgrabens (zum Landgrabens, zur Leibi, zur Donau) bei Finningen, Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Hummelsbütteler Moorgraben, linker Zufluss des Raakmoorgrabens im Raak moor bei Hummelsbüttel, Hamburg

 Moorgraben (Floresbach), am Oberlauf Marbach, rechter Nebenstrang-Oberlauf des Floresbachs (zum Mühlbach, zum Albach, zur Mittleren Aurach) bis zur Weihermühle, Markt Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Moorgraben, Oberlaufname bis nahe Frotheim, Stadt Espelkamp der Kleinen Aue, rechter Zufluss der Großen Aue bei Preußisch Ströhen, Stadt Rahden, beide Orte im Landkreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen 
 Moorgraben (Mühlenau), linker Zufluss der Mühlenau (zur Pinnau) bei Ellerbek, Landkreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Moorgraben (Murach), rechter Zufluss der Murach in Siegelsdorf, Gemeinde Altendorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Moorgraben (Staersbach), rechter Zufluss des Staersbachs bei Sauensiek, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Moorgraben (Unkenbach), linker Auengraben zum Unkenbach an der Unkenmühle von Schwebheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Moorgraben (Untere Milde), rechter Zufluss der hier Untermilde genannten Unteren Milde (zur Milde-Biese-Aland) bei Brüchau, Ortschaft Kakerbeck, Stadt Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

 Schnelsener Moorgraben, rechter Zufluss des Moorgraben (Mühlenau) bei Ellerbek,  Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Wiemeldorfer Moorgraben, rechter Zufluss des Schnelsener Moorgrabens in Schnelsen, Hamburg

Moorgraben ist ein Bildtitel (oder Teil davon):
 „Birken am Moorgraben“ von Hans am Ende 1886, 
 „Sommerlicher Moorgraben“ von Otto Modersohn ~1895, 
 „Mädchen am Moorgraben“ von Otto Modersohn 18??, 
 „Moorgraben“ von Paula Modersohn-Becker 1902, Tempera auf Pappe
 „Der Moorgraben“ von Heinrich Vogeler 1913, Öl auf Leinwand
 „Gehöft am Moorgraben“ von Heinz Dodenhoff ~1935, Öl auf Karton
 „Laternenkinder am Moorgraben“ von Lisel Oppel 1949, Öl auf Holz

Siehe auch:
 Morgraben
 Moorbach
 Moorflagengraben
 Ohlmoorgraben
 Scharpenmoorgraben